Velika nagrada Singapurja 2016 je petnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 18. septembra 2016 na uličnem dirkališču Marina Bay Street Circuit. Zmagal je Nico Rosberg, Mercedes, drugo mesto je osvojil Daniel Ricciardo, Red Bull-TAG Heuer, tretje pa Lewis Hamilton, Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!style="background-color:#f2f3f4"|1
|align="center"|6
|
|Mercedes
|1:45,316
|1:43,020
|1:42,584
|align="center"|1
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|2
|align="center"|3
|
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:44,255
|1:43,933
|1:43,115
|align="center"|2
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|3
|align="center"|44
|
|Mercedes
|1:45,167
|1:43,471
|1:43,288
|align="center"|3
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|4
|align="center"|33
|
|
|1:45,036
|1:44,112
|1:43,328
|align="center"|4
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|5
|align="center"|7
|
|Ferrari
|1:44,964
|1:44,159
|1:43,540
|align="center"|5
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|6
|align="center"|55
|
|Toro Rosso-Ferrari
|1:45,499
|1:44,493
|1:44,197
|align="center"|6
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|7
|align="center"|26
|
|Toro Rosso-Ferrari
|1:45,291
|1:44,475
|1:44,469
|align="center"|7
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|8
|align="center"|27
|
|
|1:46,081
|1:44,737
|1:44,479
|align="center"|8
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|9
|align="center"|14
|
|McLaren-Honda
|1:45,373
|1:44,653
|1:44,553
|align="center"|9
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|10
|align="center"|11
|
|Force India-Mercedes
|1:45,204
|1:44,703
|1:44,582
|align="center"|17
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|11
|align="center"|77
|
|Williams-Mercedes
|1:46,086
|1:44,740
|
|align="center"|10
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|12
|align="center"|19
|
|Williams-Mercedes
|1:46,056
|1:44,991
|
|align="center"|11
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|13
|align="center"|22
|
|McLaren-Honda
|1:45,262
|1:45,144
|
|align="center"|12
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|14
|align="center"|21
|
|Haas-Ferrari
|1:45,465
|1:45,593
|
|align="center"|13
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|15
|align="center"|8
|
|Haas-Ferrari
|1:45,609
|1:45,723
|
|align="center"|20
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|16
|align="center"|9
|
|Sauber-Ferrari
|1:46,427
|1:47,827
|
|align="center"|14
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|17
|align="center"|20
|style="padding-right:24px"|
|Renault
|1:46,825
|
|
|align="center"|15
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|18
|align="center"|12
|
|Sauber-Ferrari
|1:46,860
|
|
|align="center"|16
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|19
|align="center"|30
|
|Renault
|1:46,960
|
|
|align="center"|18
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|20
|align="center"|94
|
|MRT-Mercedes
|1:47,667
|
|
|align="center"|19
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|21
|align="center"|31
|
|MRT-Mercedes
|1:48,296
|
|
|align="center"|21
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|22
|align="center"|5
|
|Ferrari
|1:49,116
|
|
|align="center"|22
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!style="background-color:#f2f3f4"|1
|align="center"|6
| Nico Rosberg
|Mercedes
|61
|1:55:48,950
|1
|align="center"|25
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|2
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|
|61
| +0,488
|2
|align="center"|18
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|3
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|61
| +8,038
|3
|align="center"|15
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|4
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|61
| +10,219
|5
|align="center"|12
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|5
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|61
| +27,694
|22
|align="center"|10
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|6
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|61
| +1:11,197
|4
|align="center"|8
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|7
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|61
| +1:29,198
|9
|align="center"|6
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|8
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|61
| +1:51,062
|17
|align="center"|4
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|9
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso-Ferrari
|61
| +1:51,557
|7
|align="center"|2
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|10
|align="center"|20
|
|Renault
|61
| +1:59,952
|15
|align="center"|1
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|11
|align="center"|21
|
|Haas-Ferrari
|60
| +1 krog
|13
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|12
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|60
| +1 krog
|11
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|13
|align="center"|12
| Felipe Nasr
|Sauber-Ferrari
|60
| +1 krog
|16
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|14
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso-Ferrari
|60
| +1 krog
|6
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|15
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|60
| +1 krog
|18
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|16
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein
|MRT-Mercedes
|60
| +1 krog
|19
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|17
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|60
| +1 krog
|14
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|18
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|MRT-Mercedes
|59
| +2 kroga
|21
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"|22
| Jenson Button
|McLaren-Honda
|43
|Zavore
|12
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Williams-Mercedes
|35
|Pregrevanje
|10
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Force India-Mercedes
|0
|Trčenje
|8
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|DNS
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|0
|Zavore
|20
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2016
2016